Кала́ми () — деревня в Греции, на севере Крита. Расположена в 14 километрах к востоку от Ханьи на побережье бухты Суда Критского моря. Входит в общину (дим) Ханья в периферийной единице Ханье в периферии Крит. Население 76 жителей по переписи 2011 года. Рыбацкий посёлок, имеет туристическое значение. Курорт.

По южной окраине деревни проходит , часть европейского маршрута E75.

Местное сообщество Аптера 
В местное сообщество Аптера входят два населённых пункта. Население 479 жителей по переписи 2011 года. Площадь 7,677 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты нома Ханья